Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of California 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Chris Evert che hanno battuto in finale Tracy Austin e Betty Stöve 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Tracy Austin /  Betty Stöve (finale)
 Rosie Casals /  Chris Evert (campionesse)

 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (primo turno)
 Lesley Hunt /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of California 1979